eFON.pl – polski operator telekomunikacyjny, działający na rynku od 2003 r. Operator udostępnia własną numerację we wszystkich strefach numeracyjnych w Polsce, pozwala również na przenoszenie numerów od innych operatorów.

Rozmowy wykonywać można za pomocą bramek VoIP lub dedykowanego komunikatora eFON-FON.

Oferta 
eFON.pl oferuje usługi telefonii internetowej - bezpłatne połączenia telefoniczne w obrębie sieci, płatne połączenia telefoniczne do sieci stacjonarnych i komórkowych na całym świecie, odbieranie połączeń na własny numer telefoniczny oraz usługi dodatkowe - takie jak połączenia przez numer dostępowy, aplikacja dla telefonów komórkowych, usługi faksowe). 
Usługa oparta jest na protokole SIP.

Kodeki 
 GSM (RPE-LTP)
 iLBC
 Speex
 G.729 (CS-ACELP)
 G.723.1 (ACELP)
 G.711 (PCM)
 G.726 (ADPCM)
 G.728 (CELP)

W 2010 roku ogłoszono fuzję głównych konkurentów na rodzimym rynku telefonii internetowej - eFON.pl i TeleAikon. W wyniku połączenia powstała jedna platforma, nastąpiła całkowita migracja wszystkich abonentów z TeleAikon i powstała nowa usługa świadczona pod nazwą eFON.pl, która dostępna jest na terenie całego kraju.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona eFON.pl 

VoIP
Usługi telekomunikacyjne